Paulo Henrique, nome artístico de Elton Carvalho (Rio de Janeiro, 1940 – Rio de Janeiro, 27 de julho de 2012) foi um publicitário, cantor e compositor brasileiro.

Discografia 
 Não Fico Aqui/Não Me Interessa o Que Você Pensa de Mim (1969)
 Paulo Henrique (1968)
 A Bomba Está Pra Explodir na Praça Enquanto a Banda Passa/Só Queremos Paz (1967)
 Eu Devia Te Odiar/Distância (1967)
 O Homem da Caverna/Billy Dinamite (1965)
 Vou Desligar/Onda do Jacaré (1964)
 Tema de Amor/Corre, Corre, Corre (1964)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira